Osoby noszące nazwisko Dahl:
 Anders Dahl (1751-1789) – szwedzki botanik
 Andreas Dahl – szwedzki piłkarz
 Arne Dahl – pseudonim literacki Jana Arnalda
 Aslaug Dahl (ur. 1949) – norweska biegaczka narciarska
 Eilert Dahl (1919-2004) – norweski biegacz narciarski
 Emmanuel Dahl – francuski piosenkarz
 Hans Dahl (1849-1937) – norweski malarz
 Jákup Dahl (1878-1944) – farerski proboszcz kościoła narodowego, tłumacz Biblii na język farerski
 Johan Christian Clausen Dahl – norweski malarz okresu romantyzmu
 John Kristian Dahl (ur. 1981) – norweski biegacz narciarski
 Kevin Dahl (ur. 1968) – kanadyjski hokeista
 Ole-Johan Dahl (1931-2002) – norweski informatyk
 Ottar Dahl (ur. 1924) – norweski historyk
 Rickard Dahl – szwedzki lekkoatleta
 Robert Dahl (ur. 1915) – amerykański politolog i socjolog
 Roald Dahl (1916-1990) – brytyjski pisarz
 Tor Edvin Dahl – norweski pisarz
 Svend Dahl (1887-1963) – duński historyk książki, bibliotekoznawca i bibliograf
 Walther Dahl (1916-1985) – niemiecki lotnik

Inne:
 Dahl – miejscowość w Luksemburgu
 (6223) Dahl – planetoida z grupy pasa głównego
 Ian Van Dahl – belgijski zespół dance